Бондурант () — многозначный термин.

Топоним 
  — город в округе Полк штата Айова (США).
 Бондурант — статистически обособленная местность в штате Вайоминг (США).

Фамилия 
  (1933—2021) — американский автогонщик, обладатель «Трофея Брэндс-Хэтча» (1966).
  (род. 1971) — американский писатель.
  (1929—2018) — американский врач, президент Американской коллегии врачей (1980—1981), и. о. президента Института медицины Национальной академии наук (1992).